bł. Czesław Odrowąż (ok. 1175/80–1242) – polski dominikanin
 bł. Czesław Jóźwiak (1919–1942) – polski męczennik